Stacy () est un prénom anglo-saxon, diminutif irlandais d'Anastasie, issu du grec "anastasis" signifiant "résurrection". Se fête le 19 décembre et s'écrit aussi Stacie, Stacey, Staci, Stessy, Stessie, Sttecy ou Stecy.

Patronyme 

 (1964-), bassiste américain membre du groupe Faster Pussycat ;
George Stacy, personnage du comics Spider-Man ;
James Stacy, acteur américain ;
Jess Stacy (1904-1995), jazzman américain ;
 (1958-), membre du groupe The Pogues ;
 (1734 – 1802), officier durant la Guerre d'indépendance des États-Unis.

Villes

Stacy (Minnesota)
 (Virginie)

Prénom 
 Stacy Burket aka Luzon, musicien électronique.
 Stacy Dragila, athlète américaine
 Stacy Edwards, actrice américaine
 Stacy Ferguson, chanteuse
 Stacy Haiduk, actrice américaine
 Stacy Keach, acteur américain
 Stacy Keibler, catcheuse américaine
 Stacy Kidd, Dj & producteur de house musique
 Stacy Lattisaw,  chanteuse RnB
 Stacy Margolin, joueuse de tennis
 Stacy Moran, actrice pornographique
 Stacy Parrish, musicien américain
 Stacy Peralta, réalisateur
 Stacy Prammanasudh, une golfeuse américaine
 Stacy Pullen ou Stacey Pullen, Dj & producteur de House musique
 Stacy Sanches, actrice & Playmate
 Stacy Valentine, actrice pornographique

Divers 
Stacy Adams Shoe Company, entreprise
Stacy X, personnage de Marvel Comics
Stacy Townsend, personnage de Doctor Who
Malibu Stacy, personnage poupée de la série Les Simpson
Gwen Stacy, personnage de Marvel Comics
Atari Stacy nom d'un ordinateur personnel portable, issu de la gamme Atari ST
 Stacy,  terme argotique utilisé dans les pays anglo-saxons pour désignerune femme hypergame de grande valeur.

Déclinaisons

Stacie

Stacey

Staci 
Staci Flood, danseuse américaine
Staci Keanan, actrice
Staci Thorn, actrice porno américaine

Stacia 
Stacia Micula, actrice porno connue sous le nom de Samantha Fox

Prénom épicène
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom américain
Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis